Lushan är ett kinesiskt namn som kan syfta på följande företeelser:

Lushan nationalpark – en världsarvsmärkt nationalpark i Jiangxi-provinsen
Lushan (berg) – det berg som givit namn åt ovanstående nationalpark
Lushan, Jiujiang – en kurort som tidigare var känd som Kuling, idag ett stadsdistrikt i Jiujiang, Jiangxi
Lushan, Pingdingshan – ett härad i Henan-provinsen
Lushan, Ya'an – ett härad i Sichuan-provinsen
Lushan (socken i Kina, Chongqing)
Lushan (köping i Kina, Shandong)

WP:Projekt Kina